Barranc de la Creu (Hortoneda), barranc del poble d'Hortoneda, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Barranc de la Creu (la Torre de Cabdella), barranc del poble d'Aiguabella, al municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)